С термина българска емиграция се означава демографският процес на изселване на български граждани от Република България и заселването им в други страни. Исторически той може да се проследи още в епохата на Възраждането, а дори и по-рано, когато при някои от въстанията големи маси българи напускат пределите на българските земи.

История на българската емиграция 
Сред по-важните български емиграционни вълни в исторически план са преселванията в Молдавия и Влашко по време на османското владичество, към Америка през 18 и в началото на 19 век поради неуспешни въстания, след Първата световна война, след смяната на политическата система в средата на 1940-те и след икономическия колапс през 1990-те.

Брой на българите в чужбина 
Данните са за 2011 г. по преценка на българските дипломатически представителства. Те са получени от МВнР по ЗДОИ.

Източници